

Architecture 
 Château de l'Orangerie, château situé au nord du parc de Sanssouci à Potsdam (Allemagne).
 Orangerie, bâtiment clos, doté de vastes fenêtres et d'un chauffage dans lequel on abrite, pendant la mauvaise saison, les agrumes.
 Orangerie abbatiale, orangerie de la basilique Saint-Denis (France).
 Orangerie de Darmstadt, petit château en Allemagne, œuvre de l'architecte Louis Remy de la Fosse.
 Orangerie des Hartmann, monument historique situé à Munster (France).
 Orangerie du château de Seneffe, édifice de style néoclassique en province de Hainaut (Belgique).
 Orangerie du château de Versailles.

Art 
 Musée de l'Orangerie, musée de peintures impressionnistes et postimpressionnistes situé dans le jardin des Tuileries à Paris.

Géographie 
 Orangerie (Strasbourg), quartier du nord de Strasbourg (France).
 Parc de l'Orangerie, parc public de la ville de Strasbourg.

Voir aussi